Иван Вячеславович Станчин (род. 11 октября 1991 года, Энгельс) — российский автогонщик. Вице-чемпион Lada Granta Canyon Cup 2022. Пилот команды CV Performance Group (AMG Motorsport), с 2022 года выступает в чемпионате GTC Race в категории GT4.

Биография 
Родился 11 октября 1991 года в городе Энгельс Саратовской области.

Карьеру в автоспорте начал в 2009 году с картинга в Новосибирске. Первый сезон в спортивном картинге Rotax Max провёл в 2012 году, став вице-чемпионом Кубка Сибири. В 2013 году стал бронзовым призёром чемпионата по картингу SWS (Sodi World Series) Sibracing Sprint Cup. Призёр международного турнира по картингу SWS Dubai 24 hours.

В 2017 году стал бронзовым призёром чемпионата по автогонкам в формате time-attack RHHCC RTAC (Russian Hot Hatch Club Championship — Russian Time Attack Championship).

В 2021 году стал вице-чемпионом гонки на выносливость Moscow Classic 24hours в составе команды «УГМК Моторспорт».

Призёр этапов Lada Granta Canyon Cup 2021. Вице-чемпион Lada Granta Canyon Cup 2022.

С 2022 года представляет Киргизию в международном чемпионате GTC Race (Gran Turismo Cup Race) в категории GT4. Пилот команды CV Performance (AMG Motorsport).

Примечания 

Автогонщики России